Douglas Mawson
4456 Mawson
Pico Mawson

Desambiguações de sobrenomes